Miejscowości:
 Tocqueville – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Dolna Normandia, w departamencie Manche.
 Tocqueville – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Górna Normandia, w departamencie Eure.

Osoby:
 Alexis de Tocqueville – francuski polityk i myśliciel